Клайв Да́ррен А́ллен (; род. 20 мая 1961, Лондон) — английский футболист, нападающий, ныне тренер молодёжной команды клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Клубная карьера 
В 1978 году Клайв в возрасте 17-ти лет дебютировал в основной команде «Куинз Парк Рейнджерс». В первом же полном матче за новый клуб сделал хет-трик в ворота «Ковентри Сити». Но блестящая игра Аллена не помогла «КПР» удержаться в высшем дивизионе. В следующем сезоне молодой нападающий забил 28 мячей, что вызвало пристальный интерес со стороны многих европейских топ-клубов, самым расторопным из которых оказался «Арсенал», предложивший за игрока 1 250 000 фунтов стерлингов. На то время это была рекордная сумма, предложенная за молодого игрока .

Аллену не удалось сыграть ни одного официального матча за новый клуб. В том же году он был продан в «Кристал Пэлас», где за сезон в 25-ти матчах забил 9 мячей, став лучшим бомбардиром клуба.

В 1981 году Аллен вернулся «КПР», забив 13 мячей в сезоне 1981/1982. В этом же сезоне «КПР» достиг своего лучшего результата в кубке Англии за всю свою историю, сумев дойти до финала. За следующие два сезона Аллен забил 27 мячей.

В 1984 году игрок подписал контракт с «Тоттенхэм Хотспур». Сумма сделки составила 700 000 фунтов стерлингов. Летом того же года дебютировал в сборной.

В первом же матче за новый клуб Аллен сделал дубль. Всего в сезоне 1984/1985 провёл 15 матчей, в которых забил 8 мячей, а «Тоттенхэм Хотспур» стал третьим. По большей части пропустил следующий сезон из-за травмы.

В сезоне 1986/1987 «шпоры» перешли на излюбленную схему нового рулевого команды Дэвида Плита — 4-5-1. Аллен стал единственным нападающим, получив в ассистенты таких «звёзд», как Гленн Ходдл, Освальдо Ардилес и Крис Уоддл. За сезон Аллен забил 33 мяча в чемпионате и ещё 16 в Кубке Футбольной лиги и Кубке Англии.

В следующем сезоне Аллен забил лишь 9 мячей и был продан во французский «Бордо» за 1 миллион фунтов стерлингов. За сезон, проведённый в клубе сумел забить 13 мячей.

Дальнейшая карьера Аллена была уже не такой удачной. Он успел поиграть в «Манчестер Сити» (53 матча, 16 голов), «Челси» (16 матчей, 7 голов), «Вест Хэм Юнайтед» (38 матчей, 17 голов), «Миллуолле» (12 матчей) и «Карлайл Юнайтед» (3 матча).

Карьера в сборной 
Дебют в сборной состоялся в 1984 году. Тогда Аллен вышел на замену в товарищеском матче против сборной Бразилии, который завершился победой англичан со счётом 2:0. Аллен принял участие и в двух других матчах сборной Англии с южноамериканским сборными. Аллену так и не удалось ни разу отличиться за сборную.

Тренерская карьера 
На данный момент Аллен является тренером молодёжной команды «Тоттенхэм Хотспур».

Работа на телевидении 
Клайв Аллен работал аналитиком на ITV в ряде футбольных передач.

Достижения 
 «Куинз Парк Рейнджерс»

 Чемпион Второго дивизиона: 1982/83
 Итого: 1 трофей

 «Карлайл Юнайтед»

 Чемпион Третьего дивизиона: 1994/95
 Итого: 1 трофей

Личные

 Игрок года по версии футболистов ПФА: 1987
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов: 1987
 Рекордсмен «Тоттенхэм Хотспур» по количеству голов в сезоне: 49 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 englandstats.com
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Футбольные тренеры Англии